IU pode se referir a:
 IU, artista sul-coreana
 IU, código ISO 639 alpha-2 da língua inuktitut
 Esquerda Unida (em espanhol: Izquierda Unida)
 Universidade de Indiana (em inglês: Indiana University)

Iu pode se referir a:
 Ю, letra do alfabeto cirílico

Desambiguação